Соколовська — жіноче прізвище.
 Соколовська Жанна Павлівна (1932—2012) — український лінгвіст, дослідниця лексичної семантики, доктор філологічних наук, професор.
 Соколовська Катерина Федорівна (1840—1883) — українська поетеса.
 Соколовська Маруся (1894—1919) — повстанський отаман.
 Соколовська Наталія Євгенівна — російський прозаїк, поет, перекладач, член Міжнародного ПЕН-клубу.
 Соколовська Олександра (1894—1919) — відома під псевдонімом Маруся, повстанський отаман, за фахом учителька.
 Соколовська Олена Рабігівна (1961) — радянська і українська волейболістка.
 Соколовська Софія Іванівна (1894—1938) — професійна діячка лівацького революційного руху, радянська функціонерка, репресована.
 Соколовська Уляна Семенівна (1943—1998) — українська радянська партійна діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Соколовська Юлія Сергіївна — український політик та громадський діяч. Міністр соціальної політики України.
 Соколовська Яніна Лазарівна (нар. 1971) — журналіст, політолог, представник видавничого дому «КоммерсантЪ» в Україні.
 Соколовська Яніна Михайлівна (нар. 1978) — російська актриса театру і кіно.

Див. також 
 Соколовський
 Соколова

Примітки 

Російські прізвища